ХМАРА — український хіп-хоп виконавець, що представляє місто Коростень. Відомий своїми патріотичними треками на кшталт «Всім нашим пацикам» та «Слава Нації».

Життєпис 
Волошин Дмитро (він же ХМАРА) народився 1989 в місті Коростень, в Житомирській області. Після військової агресії Росії на Сході України почав створювати патріотичні пісні. 4 липня 2014-го в мережу Ютуб було завантажено відео на пісню «Слава Нації» яке переглянуло близько 400.000 тисяч чоловік. 15 вересня 2014-го в мережі Ютуб з'явився кліп на його пісню «Всім нашим пацикам».

Див. також 
 Список україномовних реперів

Примітки

Посилання 
 Пост на сайті птн-пнх.com.ua
 Кліп на пісню «Всім нашим пацикам»
 Кліп на пісню «Слава Нації»
SoundCloud.

Україномовні репери